Koutoula peut désigner :
 Koutoula, un khan mongol ayant vécu vers 1150
 Koutoula, une commune du Cameroun
 Koutoula-Yarcé, une localité du Burkina Faso